Lo stadio Romeo Menti è un impianto calcistico di Vicenza intitolato a Romeo Menti.

Altri impianti con lo stesso nome in Italia sono:

 stadio Romeo Menti a Montichiari
 stadio Romeo Menti a Castellammare di Stabia